Centre kan syfta på:

Burkina Faso 

 Centre, Burkina Faso, region,

Frankrike 

 Centre-Val de Loire, region,

Haiti 

 Centre (Haiti), departement,

Kamerun 

 Centrumregionen, region,

USA 

 Centre, Alabama, countyhuvudort, Cherokee County,